Ялбынъя (устар. Ялбын-Я) — река в Ханты-Мансийском АО России. Устье реки находится в 233 км по правому берегу реки Северная Сосьва. Длина реки составляет 101 км, водосборная площадь — 3170 км².

Притоки 
 Макар-Соим (пр)
 Нялингсос (пр)
 11 км: Сумысья (пр)
 21 км: Ротыпья (пр)
 40 км: Яныгхулюм (лв)
 Пашъя (лв)
 54 км: Пальсоим (пр)
 58 км: Суйя (лв)
 62 км: Эквая (лв)
 62 км: Тохлортъя (пр)
 Мань-Тохлортъя (пр)
 80 км: Тоиппаулья (пр)
 Ялбынсоим (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300027865.

Примечания 

Притоки Северной Сосьвы
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)